Раяйоки ( — пограничная река)
 Раяйоки — финское название реки Сестры
 Раяйоки — ликвидированная железнодорожная станция между Белоостровом и Солнечным, названа по реке.
 Раяйоки (приток Иляйоки) — река в Суоярвском районе Карелии.
 Раяйоки (приток Китенйоки) — река в Сортавальском районе Карелии